Dick Keith (1933-1967), calciatore nordirlandese
 Richard Keith (1950-), attore statunitense
 Richard Keith (1982-), regista,  attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense